Stremmel ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Stremmel (* 1985), deutscher Journalist
 Ralf Stremmel (* 1963), deutscher Historiker und Archivar
 Wolfgang Stremmel (* 1952), deutscher Mediziner